Дая — многозначный термин:
 Дая — санскритский термин.
 Дая — геологический памятник природы в Забайкалье.
 Дая — балет Филиппо Тальони на музыку Георга Келлера (1841). 
 Дайя — река в Японии